Teichmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Teichmüller (1861–1940), deutsche Komponistin
 Frank Teichmüller (* 1943), deutscher Gewerkschaftsfunktionär 
 Ernst Teichmüller (1824–1908), deutscher evangelischer Theologe

 Ilka Teichmüller (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Ingrid Teichmüller (* 1946), deutsche Richterin
 Joachim Teichmüller (Joachim Julius Friedrich Heinrich Teichmüller; 1866–1938), deutscher Elektrotechnikwissenschaftler
 Marlies Teichmüller (1914–2000), deutsche Geologin
 Oswald Teichmüller (1913–1943), deutscher Mathematiker
 Robert Teichmüller (1863–1939), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Rolf Teichmüller (1904–1983), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Lemma von Teichmüller-Tukey
 Teichmüller-Raum